Народно-демократическая партия Узбекистана () — левая политическая партия в Узбекистане, основанная 1 ноября 1991 года на базе бывшей Коммунистической партии Узбекской ССР.

История 

14 сентября 1991 года, через 14 дней после объявления о независимости Республики Узбекистан, активисты из числа членов Коммунистической партии Узбекской ССР (в составе КПСС), которая являлась правящей в Верховном Совете Узбекистана, выступили с предложением о создании новой партии. К тому времени, 3 сентября была официально зарегистрирована первая в истории независимого Узбекистана политическая партия — демократическая партия «Эрк», и у руководства Узбекистана возникли потребности в создании «партии власти», которая должна была заменить компартию в новых политических условиях. 1 ноября 1991 года в Ташкенте состоялся учредительный съезд Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), где было объявлено о создании этой партии на базе Коммунистической партии Узбекистана. Большинство членов компартии стали членами новой Народно-демократической партии, и в этот день Коммунистическая партия Узбекистана, которая с 1924 вплоть до 1991 года являвшаяся правящей и единственно легальной партией в республике, официально прекратила своё существование. Таким образом Народно-демократическая партия Узбекистана стала как официальным, так и фактическим преемником Коммунистической партии Узбекской ССР/Узбекистана — республиканского отделения Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Первым в истории НДПУ первым секретарём Центрального совета партии (лидером партии) был избран Махмуджон Муминович Расулов. В учреждении партии принимал участие и президент республики Узбекистан Ислам Каримов, который вступил в НДПУ, как и большинство членов правительства республики. Несогласные с политикой Ислама Каримова соответственно не стали членами НДПУ. Партия в качестве одного из своих главных целей поставила создание социально-ориентированное и светского государства (секуляризм), защиту прав национальных и религиозных меньшинств страны, опеку малоимущих слоёв населения и пенсионеров, благодаря чему получила особенную поддержку у русскоязычного населения страны, бедных и пожилых, а также ветеранов. НДПУ не любила афишировать себя как преемницу компартии, и считала себя новой партией нового Узбекистана. 1 декабря 1991 года НДПУ прошла официальную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Большинство депутатов-членов компартии в Верховном Совете автоматически стали депутатами НДПУ, и новая партия стала правящей в парламенте Узбекистана. К концу декабря 1991 года были организованы все органы партии, отделения и ячейки в областях, районах и городах республики. На первых в истории независимого Узбекистана президентских выборах 29 декабря 1991 года, действующий президент республики Ислам Каримов выдвинул свою кандидатуру от НДПУ, и выиграл выборы по официальным данным с 87,1% голосов избирателей. Его единственным соперником стал оппозиционный кандидат от демократической партии «Эрк» — Мухаммад Салих, набравший официально 12,5% голосов. После этих выборов НДПУ неофициально стала «президентской партией».

К 1 января 1992 года членами НДПУ являлись уже 347,7 тысяч человек, объединённых в 11,3 тысяч первичных партийных организаций. 5 марта 1992 года на базе русскоязычной и узбекоязычной газеты «Советский Узбекистан/Совет Ўзбекистони» был учреждён официальный печатный орган партии — газета «Голос Узбекистана» на русском и «Ўзбекистон овози» на узбекском языках, выходящие три раза в неделю. К середине 1992 года, членами НДПУ являлись свыше 350 тысяч человек, и НДПУ превратилась не только в правящую, но и в крупнейшую политическую партию в Узбекистане. 

1 ноября 1994 года состоялся второй в истории съезд НДПУ, в ходе которого были рассмотрены организационные вопросы, решение об участии первых в истории независимого Узбекистана парламентских выборах 1994/1995 на однопалатный Олий Мажлис Республики Узбекистан, а также программа партии на предстоящие выборы. Новым лидером партии был избран Абдулхафиз Марахимович Джалалов. По итогам парламентских выборов, НДПУ как и ожидалось заняла большинство мест и сохранила статус правящей партии в Узбекистане. В период гражданской войны в Таджикистане, Народно-демократическая партия Узбекистана поддерживала Народно-демократическую партию Таджикистана.

После ухода из партии Ислама Каримова 
Президент Узбекистана Ислам Каримов перестал быть членом НДПУ к концу 1999 года. На президентских выборых 9 января 2000 года он выдвинул свою кандидатуру от образованной годом ранее Национально-демократической партии «Фидокорлар». От НДПУ на президентских выборах выдвигался лидер партии Абдулхафиз Джалалов, который стал единственным соперником Ислама Каримова на этих выборах, набрав всего 4,17 % голосов, несмотря на то, что НДПУ тогда являлась крупнейшей партией страны.

Результаты на выборах

Выборы президента

Примечания